Ацета́т ба́рия (уксуснокислый барий) — органическое соединение, соль щелочноземельного металла бария и уксусной кислоты. Бесцветные кристаллы, образует кристаллогидраты.

Получение 
 Получают действием уксусной кислоты на оксид бария, гидроксид бария или карбонат бария:

Физические свойства 

Ацетат бария образует бесцветные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/a, параметры ячейки a = 0,9901 нм, c = 2,7362 нм, Z = 16.

При кристаллизации из водных растворов образует кристаллогидраты:
 при температуре ниже 25 °C — тригидрат Ba(CHCOO)•3HO
 при температуре 25÷41 °C — моногидрат Ba(CHCOO)•HO
 при температуре выше 41 °C — безводный Ba(CHCOO)

Химические свойства 
 При нагревании разлагается на карбонат бария и ацетон:

 Разлагается сильными кислотами:

Применение 
 Как протраву при крашении шерсти и ситца.

См. также 
 Барийорганические соединения
 Уксусная кислота

Литература 
 
 

бария
Соединения бария по алфавиту
Соли бария